Anglia:
 Yare – rzeka, dopływ Morza Północnego

Chiny:
 Yare – gmina

Inne:
 Yare – inna nazwa języka kantosi